pustara, zemljišna površina
Krivaja Pustara, naselje u Hrvatskoj
Borota, Gospodska Pustara, Velika Pustara, Pustara, naselje u Mađarskoj
Zrinska Pustara, naselje u Hrvatskoj
Šara Pustara, naselje kod Bajmoka, rodno mjesto Ane Bešlić
Jelaš, Pustara, naselje u Mađarskoj